Velika nagrada Velike Britanije 1975 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 19. julija 1975.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 56
| 1:22:05,0
| 7
| 9
|-
! 2
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 55
| Trčenje
| 2
| 6
|-
! 3
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 55
| Trčenje
| 6
| 4
|-
! 4
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 55
| Trčenje
| 9
| 3
|-
! 5
| 28
|  Mark Donohue
| March-Ford
| 55
| Trčenje
| 15
| 2
|-
! 6
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 55
| +1 krog
| 5
| 1
|-
! 7
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 55
| Trčenje
| 10
|  
|-
! 8
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 54
| +2 kroga
| 3
|  
|-
! 9
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 54
| Trčenje
| 17
|  
|-
! 10
| 22
|  Alan Jones
| Hill-Ford
| 54
| +2 kroga
| 28
|  
|-
! 11
| 18
|  John Watson
| Surtees-Ford
| 54
| Trčenje
| 18
|  
|-
! 12
| 27
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 54
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 13
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 54
| +2 kroga
| 4
|  
|-
! 14
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 53
| Trčenje
| 11
|  
|-
! 15
| 23
|  Tony Brise
| Hill-Ford
| 53
| Trčenje
| 13
|  
|-
! 16
| 15
|  Brian Henton
| Lotus-Ford
| 53
| Trčenje
| 21
|  
|-
! 17
| 32
|  John Nicholson
| Lyncar-Ford
| 51
| Trčenje
| 26
|  
|-
! 18
| 19
|  Dave Morgan
| Surtees-Ford
| 50
| Trčenje
| 23
|  
|-
! 19
| 30
|  Wilson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 50
| Trčenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 10
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 45
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jim Crawford
| Lotus-Ford
| 28
| Trčenje
| 25
|  
|-
! Ods
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 20
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 29
|  Lella Lombardi
| March-Ford
| 18
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 7
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 5
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 4
| Motor
| 8
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Roelof Wunderink
| Ensign-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Hiroshi Fushida
| Maki-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Clay Regazzoni 1'20.900

Formula 1 sezona 1975
1975